Die Oracle Challenger Series – Newport Beach 2020 waren ein Tennisturnier der Damen in Newport Beach. Das Hartplatzturnier der Kategorie Challenger war Teil der WTA Challenger Series 2020 und fand vom 27. Januar bis 2. Februar 2020 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Oracle Challenger Series – Newport Beach 2020 fand am 27. Januar 2020 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Challenger Series 2020
Tennisturnier in Newport Beach